Yakuza, een Japanse criminele organisatie
 Yakuza (band), een Amerikaanse rockband
 Yakuza (computerspelserie), een computerspelserie van Sega